Il doppio del Swiss Open Gstaad 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joshua Eagle e David Rikl erano i detentori del titolo, ma solo Rikl ha partecipato in coppia con Leander Paes.

Paes e Rikl hanno battuto in finale 6–3, 6–3 František Čermák e Leoš Friedl.

Teste di serie
 Leander Paes /  David Rikl (campioni)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Cyril Suk (primo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2003
ATP Tour 2003